Le terme ansérine peut se référer à :
 l'ansérine, un dipeptide antioxydant ;
 la potentille ansérine (ou potentielle des oies: Potentilla anserina), plante herbacée ;
 plusieurs espèces de chénopodes (Chenopodium)  l'ansérine bon henri (Chenopodium bonus-henricus), l'ansérine vermifuge ou épazote (Dysphania ambrosioides anciennement Chenopodium ambrosioides) et l'ansérine blanche (Chenopodium album) ;
 Anseriné (n.m) (ou les ansérinés): nom de tribu (Anserinae) attribué aux oies, cygnes, bernaches, etc., de la famille des anatidés. 
 l'adjectif 'ansérine', qui s'utilise non seulement pour qualifier différentes pratiques liées aux oies (culture), mais aussi par homologie pour qualifier en médical certaines affections (bursite ansérine du genou; ou bourse ansérine; ou syndrome de la patte d'oie).

Notes et références